

Persone
 Gideon Raff (1972) – regista, sceneggiatore e produttore televisivo israeliano
 Joseph Joachim Raff (1822-1882) – compositore e pianista tedesco nato in Svizzera
 Riff Raff, pseudonimo di Horst Christian Simco (1982) – rapper statunitense

Pagine correlate
 Riff Raff